Las Vigas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Vigas, Veracruz, ort, Las Vigas de Ramírez, 
 Las Vigas, San Marcos, ort, 
 Las Vigas, Ometepec, ort, 
 Las Vigas, Delstaten Mexiko, ort, Villa del Carbón, 

Robotskapade Mexikoförgreningar